Quarter, een Engelse inhoudsmaat
 Queensland Rail, een spoorvervoerder in de deelstaat Queensland in Australië
 QR-code, een tweedimensionale streepjescode
 Qatarese rial, een munteenheid